Zemljana posuda, ćup
 Urna s pepelom pokojnika
 Kutija za ubacivanje npr. glasačkih listića, kuglica s brojevima ili ceduljama s imenima prilikom ždrijebljenja i sl.

Izvori 

Posude